A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 800 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 15. és 18. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. Az aranyérmet a kenyai Pamela Jelimo szerezte meg 1:54,87-es idővel, ezüstérmes a szintén kenyai Janeth Jepkosgei lett, míg a bronzérmet a marokkói Haszna Benhasszi nyerte.

A kvalifikáció során az A-szint 2:00,00 másodperc, míg a B-szint 2:01,30 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező további 6 futó jutott tovább.

 Dopping: Vanja Perišić A és B mintája is pozitív volt, ezért kizárták.

Elődöntő 
Minden futam első két helyezettje automatikusan, valamint az összesített eredmények alapján a két leggyorsabb időt teljesítő jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 18-án futották.

Jegyzetek

Források 

N00800